La liste des footballeurs internationaux macédoniens comprend tous les joueurs de football en équipe de Macédoine du Nord.

Liste 

Liste mise à jour après le match Macédoine du Nord-Israël du .

Références

Lien externe 
  North Macedonia international caps | European football sur eu-football.info

Macédoine du Nord
Équipe de Macédoine du Nord de football